Дамское счастье:
 «Дамское счастье» — роман Эмиля Золя (1883 год).
 Дамское счастье — название нескольких фильмов:
 «Дамское счастье» — немой фильм Лупу Пика 1922 года;
 «Дамское счастье» — фильм Жюльена Дювивье 1930 года;
 «Дамское счастье» — фильм Андре Кайата 1943 года;
 «Дамское счастье» — фильм 1993 года;
 «Дамское счастье» (, Великобритания) — телесериал 2012 года.
 «Дамское счастье» (, Италия) — телесериал 2015 года.